Dyna steht für:
 Dyna (Hügel), Hügel im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Dyna Automobil-Import und -Export, deutscher Automobilhersteller
 CD Dyna, Sportwagen-Prototyp
 Harley-Davidson Dyna, Motorrad-Baureihe, siehe Harley-Davidson #Dyna
 Panhard Dyna X, Automodell
 Panhard Dyna Z, Automodell
 Toyota Dyna, Lkw-Baureihe

Siehe auch:
 Dyna fyr, ehemaliges Leuchtfeuer im Oslofjord, Norwegen
 Dina
 Düna